Palit peut désigner :
 Palit, une localité de Croatie située dans la municipalité de Rab, comitat de Primorje-Gorski Kotar ;
 Palit Microsystems, une société basée à Hong Kong et spécialisée dans la construction de cartes graphiques.